Emma est un nom propre féminin germanique bien représenté au Moyen Âge dans les dynasties européennes ayant cette origine.

La Sainte Emma est fêtée le 19 avril dans le calendrier de l'Église catholique.

Emma est également un hypocoristique récent du prénom d'origine hébraïque Emmanuelle.

Étymologie 
Il s'agit d’un diminutif des anthroponymes germaniques fondés sur le thème IRM, d'où le vieux haut allemand ermen « monde, du monde, entier »; irmin « monde, du monde, entier, grand, énorme ». Ce thème entre en composition avec différents éléments pour former les noms de personnes Ermenbehrt; Irmingard (> Ermengarde); Ermelind; Ermtraud (< Ermentrud > Ermentrude). Emma est plus précisément une forme rajeunie d’Erma.

Emma a pour variantes Imma et Éma.

Variantes linguistiques 
 Dans la plupart des langues d'Europe : Emma (sauf en bulgare, en portugais, en espagnol, en polonais et en slovaque : Ema)

Personnalités

Saintes chrétiennes 
 Emma de Gurk (), ou Emma de Sangau ou Hemma ou Gemma, veuve autrichienne de Gurk; canonisée en 1938 et fêtée le 29 juin
 Emma de Brême (), descendante des rois saxons, veuve allemande de Brême; fêtée le 19 avril

Souveraines et aristocrates 
 Emma, reine franque du 
 Emma d'Alémanie, duchesse allemande du 
 Emma de Bavière, épouse de Louis II le Germanique
 Emma de France, reine française du 
 Voir aussi 
 Emma d'Italie, épouse de Lothaire roi de France de 954 à 986
 Emma de Blois, duchesse d'Aquitaine de 967 à 1004
 Emma de Normandie, reine d'Angleterre du 
 Emma de Laval, fille d'Henri  d'Angleterre et femme de Guy IV de Laval
 Voir aussi 
 Emma de Provence, marquise française du 
 Emma de Waldeck-Pyrmont, épouse de Guillaume III, roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg de 1849 à 1890
 Emma de France, troisième enfant d'Henri  de France et de sa femme Anne de Kiev

Pseudonyme 
 Emma, nom de scène de la catcheuse Tenille Dashwood
 Emma, de son nom complet Emma Louise Booth, une chanteuse galloise
 Emma, auteure de bande dessinée française

Prénom

Personnages de fiction et œuvres d'art

Littérature 
 Emma, roman de Jane Austen publié en , et dont le titre reprend le prénom de son héroïne, Emma Woodhouse
 Emma Bovary, héroïne du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert
 Les Petits Secrets d'Emma, roman de Sophie Kinsella

Musique

Chansons 
 Emma, une chanson de Glen Curtin
 , une chanson de Hot Chocolate
 Emma, une chanson de Touré Kunda
 Emma, une chanson de John Wetton
 Emma, une chanson de Matmatah

Films 
 Emma, téléfilm d'Alain Tasma, datant de 2012
 Emma, l'entremetteuse, film de Douglas McGrath de 1996, d'après le roman de Jane Austen
 Emma, comédie dramatique de Clarence Brown, datant de 1932
 Emma., comédie dramatique d'Autumn de Wilde adaptée du roman de Jane Austen, sortie en 2020

Bandes dessinées 
 Emma, série de bande dessinée de Christian De Metter
 Victorian romance Emma, manga qui se déroule au Royaume-Uni à l'époque victorienne

Télévision 
 Emma, série télévisée britannique d'après le roman de Jane Austen, diffusée en 1972
 Emma, téléfilm de Diarmuid Lawrence d'après le roman de Jane Austen, diffusé en 1996
 Emma, série télévisée québécoise d'après le roman de Jane Austen, diffusée de 2001 à 2004
 Emma, mini-série britannique d'après le roman de Jane Austen, diffusée en 2009
 Emma, série télévisée française, diffusée en 2016

Théâtre 
 Emma, une pièce de Valérie Lemaître
 Emma, une pièce de Dominique Bréda
 Emma, une pièce de Ryhme Lilotty

Autres 
 Emma, une ville située dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Emma, un bateau fluvial  construit en 1928 à Pölitz en Pologne ;
 Emma Mærsk, plus grand porte-conteneurs et plus long navire en activité au monde ;
 , un astéroïde ;
 Emma (couramment écrit EMMA), un magazine bimestriel féministe germanophone.

Références 

Prénom féminin
Prénom européen
Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Abréviation
Prénom germanique